Eardley ist der Familienname folgender Personen:

 Bert Eardley (1879–1929), englischer Fußballspieler
 Billy Eardley (1871–??), englischer Fußballspieler
 John Eardley-Wilmot (1783–1847), britischer Jurist, Parlamentsabgeordneter und Vizegouverneur von Tasmanien
 Jon Eardley (1928–1991), US-amerikanischer Jazztrompeter
 Neal Eardley (* 1988), walisischer Fußballspieler
 Richard Eardley (1928–2012), US-amerikanischer Politiker